Соревнования по фристайлу проводятся на зимних Универсиадах начиная с 2005 года для мужчин и женщин (кроме 2007 года).

Виды соревнований

Призёры соревнований

Мужчины

Акробатика

Могул

Параллельный могул

Хафпайп

Слоупстайл

Ски-кросс

Женщины

Акробатика

Могул

Параллельный могул

Хафпайп

Слоупстайл

Ски-кросс

Смешанные команды

Командная акробатика

Медальный зачёт 
суммарно медали для страны во всех видах соревнований

Примечания

Ссылки 
 Freestyle & Freeski - FISU
 Международная федерация лыжного спорта (International Ski Federation, Fédération internationale de ski et de snowboard, FIS)